Willard steht für:

 Willard (Vorname), männlicher Vorname 
 Willard (Band), US-amerikanische Grunge-Band
 Willard (1971), US-amerikanischer Horrorfilm
 Willard (2003), US-amerikanische Neuverfilmung des Films von 1971
 Willard, Markenname der Jacob Hoffman Wagon Company

Willard ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willard (Colorado)
 Willard (Georgia)
 Willard (Idaho)
 Willard (Illinois)
 Willard (Kansas)
 Willard (Kentucky)
 Willard (Michigan)
 Willard (Missouri)
 Willard (Montana)
 Willard (New Mexico)
 Willard (New York)
 Willard (North Carolina)
 Willard (Ohio)
 Willard (Oklahoma)
 Willard (Tennessee)
 Willard (Utah)
 Willard (Washington)
 Willard (West Virginia)
 Willard (Wisconsin), im Clark County
 Willard (Town, Rusk County), Town(ship) in Wisconsin
 Willard (Virginia), gemeindefreies Gebiet in Loudoun County, Virginia
 Willard Park, Virginia

Willard ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Willard (* 1973), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Archibald MacNeal Willard (1836–1918), US-amerikanischer Maler
 Ashbel P. Willard (1820–1860), US-amerikanischer Politiker

 Dallas Willard (1935–2013), US-amerikanischer Philosoph und Schriftsteller
 Daniel Willard (1861–1942), US-amerikanischer Eisenbahnmanager
 David E. Willard (* 1946), US-amerikanischer Ornithologe
 Emma Willard (geboren als Emma Hart; 1787–1870), US-amerikanische Pädagogin
 F. D. C. Willard, Scherz-Pseudonym des US-amerikanischen Physikers Jack H. Hetherington
 Frances Willard (1839–1898), US-amerikanische Frauenrechtlerin und Sozialreformerin
 Frank Willard (1893–1958), US-amerikanischer Comiczeichner und -autor
 Fred Willard (1933–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 George Willard (1824–1901), US-amerikanischer Politiker
 Greg Willard (1958–2013), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter
 James Willard (1893–1968), australischer Tennisspieler

 Joseph Edward Willard (1865–1924), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Ken Willard (* 1943), US-amerikanischer Footballspieler
 Neil E. Willard (1937–1998), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Montreal 
 Patricia Willard (* 1928), US-amerikanische Jazz-Autorin und -Historikerin
 Patsy Willard (* 1941), US-amerikanische Wasserspringerin
 Robert F. Willard (* 1950), US-amerikanischer Marineoffizier
 Simon Willard (1753–1848), US-amerikanischer Uhrmacher
 Stephen Willard (1941–2009), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Willaert